El Torneig de Memphis 2017, oficialment conegut com a Memphis Open 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura dins la categoria de les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 de febrer de 2017 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units. És la darrera edició disputada a Memphis, ja que l'edició següent es va traslladar a Nova York.

El tennista local Ryan Harrison va guanyar el primer títol individual de la seva carrera i es va quedar a les portes del doblet, ja que fou finalista en dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017